Bikol peut désigner :
 Bikol, un village du Cameroun dans le département de la Haute-Sanaga.
 les langues bicol (ou bikol), des langues austronésiennes.